Lepilemur mittermeieri is een primaat uit het geslacht der wezelmaki's (Lepilemur) die tot nu toe alleen gevonden is op het Ampasindava-schiereiland in het noorden van Madagaskar. Deze soort is nauw verwant aan Lepilemur dorsalis en Lepilemur sahamalazensis, maar is door karyologisch onderzoek als een aparte soort herkend. Het karyotype bedraagt 2n=24. De enige andere wezelmaki met dat karyotype is Lepilemur microdon, maar bij die soort heeft het karyotype een andere structuur. De soort is genoemd naar Russell Mittermeier, de voorzitter van Conservation International, voor zijn vele bijdragen aan natuurbescherming op Madagaskar.

Literatuur 
Rabarivola, C., Zaramody, A., Fausser, J.-L., Andriaholinirina, N., Roos, C., Zinner, C., Marcel, H. & Rumpler, Y. 2006. Cytogenetic and molecular characteristics of a new species of sportive lemur from Northern Madagascar. Lemur News 11:45-49.

Dier uit het Afrotropisch gebied
Wezelmaki's
Endemisch dier uit Antsiranana
IUCN-status kritiek